António José da Silva, escritor e dramaturgo alcunhado de "o Judeu"
 António José da Silva (político) um político brasileiro, deputado federal constituinte em 1946
 Vigário Silva, político brasileiro do século 19, de nome Antônio José da Silva
 Biro-Biro, ex-futebolista brasileiro de nome Antônio José da Silva Filho
 António José da Silva Paulet, engenheiro militar português
 Silva Pinto, escritor português de nome António José da Silva Pinto
 Antônio José da Silva Gouveia, ex-futebolista brasileiro, conhecido como "Zezé"

Desambiguações de antropônimos